Carlos Pedro Silva Morais (Praia, 21 de março de 1976) é um futebolista antigo cabo-verdiano

O seu primeiro clube do Caló foi de Académica da Praia, o próxima temporada, foi jogador em Portugal com Ovarense e retornado de Cabo Verde eu jogar em Sporting Clube da Praia, retornado na Portugal por quatro temporadas e participando na clubes de Avanca e Salgueiros.  Foi uma primeiro jogadores Caboverdiano na jogar em clubes catarianos na cidade da Doha, al-Ahli em 2002 e tarde al-Shamal após 2006 até 2009, Caló retornado na Cabo Verde na edade de 34 e jogador na Sport Club Santa Maria na Ilha de Sal e clube final Sporting Clube da Praia.

Ligaçőes externas
Caló na Zero Zero
Caló na Fora de Jogo
Caló na Soccerway
Caló na Football Database 

Naturais da Praia (Cabo Verde)
Futebolistas de Cabo Verde
Futebolistas da Associação Desportiva Ovarense
Futebolistas de Sporting Clube da Praia
Futebolistas do Sport Comércio e Salgueiros
Futebolistas do Al-Ahli Sports Club
Futebolistas do Al-Shamal Sports Club